Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2022 probíháhala v první polovině května 2022. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. 
 
Titul z předchozího ročníku obhájili třetí nasazení Chorvati Nikola Mektić a Mate Pavić, kteří ve finále zdolali americko-argentinskou dvojici  John Isner a Diego Schwartzman. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–7 rozhodl až supertiebreak těsným poměrem míčů [12–10], v němž Chorvati odvrátili mečbol. Oba si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Získali jubilejní desátou společnou trofej, čtvrtou ze série Masters a první od odložené Letní olympiády 2020. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval osmnáctý deblový titul a pro Paviće to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství. Poražení finalisté odehráli jako pár první turnaj. Pozornost jim přinesl velký výškový rozdíl 38 cm, když druhý nejvyšší hráč na okruhu Isner měřil 208 cm a nejmenší hráč tenisové špičky Schwartzman 170 cm.

Nasazení párů 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (odstoupili)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Jamie Murray /  Michael Venus (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2022